Калдрма се може односити на:

 Калдрма, врста поплочавања улица и путева
 Калдрма (Грачац), насеље у општини Грачац, Хрватска